Spojení písmen J a E může mít různé významy:

JE 
 JE – kód ISO 3166-2 pro Jersey
 zkratka – jaderná elektrárna
 bývalá SPZ okresu Jeseník
 kód IATA letadel jihoafrické společnosti Mango
 Je (cyrilice) — písmeno cyrilice

je 
 .je – internetová doména nejvyššího řádu pro Jersey

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky